José Ricardo Pérez, calciatore colombiano
José Pérez, calciatore uruguaiano
José Alberto Pérez, calciatore argentino
José Mel Pérez, detto Pepe Mel, allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
José Pérez Francés, ciclista spagnolo
José Luis Sagi-Vela Fernández-Pérez, detto José Luis Sagi-Vela, cestista spagnolo
José Joaquín Pérez, diplomatico cileno
Juan José Pérez Hernández, esploratore spagnolo
Stadio José Rico Pérez
José Pérez, sollevatore dominicano